El término língula proviene del latín língula y significa lengua pequeña. Puede hacer referencia a diferentes estructuras anatómicas que tienen forma de lengua. para el braquiópodo véase: Lingula

 Una parte del cerebelo llamada língula cerebelosa.
 Un segmento del pulmón izquierdo.
 Una parte del hueso esfenoides conocida como língula del esfenoides.
 Una parte del maxilar inferior llamada língula del maxilar inferior o lingula mandibulae.

Referencias